Instant Messaging, uma forma de comunicação instantânea, sobretudo escrita, sobre a Internet
Via intramuscular, uma das vias de administração de fármacos (medicina)
Irmandade Muçulmana

Desambiguações de siglas